Osoby:
 Hans Bentzien – niemiecki polityk
 Susanne Bentzien – niemiecka aktorka

Zobacz też:
 Bentzin
 Benzien